CCC Development Team (UCI Team Code: CCC) — польская профессиональная континентальная шоссейная велокоманда.

История 
Команда основана в 2000 году. В 2003 году впервые приняла участие в Джиро д’Италия. В 2005 году получила статус UCI Professional Continental.

Состав

2018

2016

Известные велогонщики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды